Государственный академический орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов русский народный хор имени М. Е. Пятницкого (официальное наименование — ФГБУК «Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого») народный хор — российский музыкальный коллектив, исполняющий народную музыку.

— именно так выглядели первые афиши ныне известного коллектива — Государственного академического русского народного хора им. М. Е. Пятницкого — в далеком 1911 году.

История 

Родоначальником народного хорового пения на профессиональной сцене и организатором первого в России народного хора стал Митрофан Ефимович Пятницкий (1864—1927), знаток певческого искусства, знаменитый «собиратель» русских песен. Он ездил по деревням и селам центральной России, слушал народных певцов. Более 400 песен, записанных на старинном валиковом фонографе, сохранились в архивах Митрофана Пятницкого. Пятницкий был настолько покорен народными исполнителями, что у него появилась мечта показать на концертной эстраде русскую песню в её подлинном виде, так, как она звучала веками.

Первый концерт коллектива состоялся (17 февраля) 2 марта 1911 года в Москве на сцене Благородного собрания. Перед публикой предстали поющие крестьяне — прямо от земли, от сохи, с завалинки. Первоначальный состав насчитывал восемнадцать человек из трех срединных российских губерний. И до начала 1920-х годов певцов приглашали на концерты в Москву, а затем они возвращались в свои деревни. Лишь через 10 лет Митрофан Пятницкий перевёз участников хора на жительство в столицу, и они стали выступать в постоянном составе.

После смерти Пятницкого в 1927 году руководителем хора стал Пётр Михайлович Казьмин, племянник Митрофана Ефимовича, литературовед и фольклорист.

В 1931 году с приходом Владимира Григорьевича Захарова, в дальнейшем Народного артиста СССР, хор впервые запел авторские песни, в которых находила отражение переживаемая тогда эпоха — коллективизация, индустриализация. Среди них были и песни «Ой, туманы мои», «Песня о России». В. М. Молотов вспоминал, что песни хора нравились Сталину.

В 1936 году коллективу присвоен статус Государственного. 
В 1938 году были созданы две новые профессиональные группы — танцевальная и оркестровая. Плясуны, как и певцы, тоже отбирались «из народа» — не по наличию специальной хореографической подготовки, а по наличию одарённости. Основателем и руководителем танцевальной группы ансамбля на протяжении 60 лет была Татьяна Алексеевна Устинова, балетмейстер, талантливый постановщик и репетитор, создатель более 200 танцевальных произведений, с 1961 года Народный артист СССР. Оркестр под руководством Василия Васильевича Хватова очень скоро стал неповторимым ансамблем всех бытовавших в народе музыкальных инструментов.

Начиная с 1956 года, хором руководил Мариан Коваль, советский композитор, народный артист РСФСР. В 1962 году хор возглавил известный композитор Валентин Сергеевич Левашов, чьи песни вошли в репертуар коллектива. Левашов привлёк к деятельному сотрудничеству с хором композиторов А. Новикова, В. Мурадели, В. Соловьёва-Седого, А. Пахмутову, Э. Колмановского, С. Туликова. Репертуар пополнился новым жанром вокально-хореографической композиции. Это были в первую очередь масштабные, эпические полотна народной жизни в синтезе слова, музыки и танца, представляющие целые культурно-этнографические срезы: брянские игрища, калужские переборы, курская пляска с частушками. С 1989 года хор возглавляет Пермякова Александра Андреевна (с 1989 года — директор, а с 1995 года — художественный руководитель — директор), народная артистка РФ, лауреат премии Правительства Российской Федерации, профессор.

В 1968 году хору присвоено звание «Академический».

В 1968 году хор награждён Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.

Хор награждён государственными наградами: орденом Трудового Красного Знамени (1961), 
орденом Дружбы народов (1986), медалью правительства РФ «Патриот России» (2007). В 2001 году заложена именная звезда коллектива на «Аллее звезд» в Москве. В 2008 году хор стал лауреатом премии «Национальное достояние страны».

19 февраля 2001 года коллектив Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого удостоен Благодарности Президента Российской Федерации За большой вклад в развитие отечественной культуры.

3 марта 2006 года коллектив федерального государственного учреждения культуры «Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого» удостоен Благодарности Президента Российской Федерации За большой вклад в развитие русского народного искусства и достигнутые творческие успехи.

19 февраля 2011 года коллектив федерального государственного учреждения культуры «Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого» удостоен Благодарности Президента Российской Федерации за большой вклад в развитие отечественной культуры и сохранение традиций русского народного искусства.

Фильмография 
 1953 — Песни родной стороны
 1964 — Морозко
 1968 — Огонь, вода и... медные трубы
 1986 — Певучая Россия

См. также 
 Калистратов, Валерий Юрьевич

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт хора.
 Фоторепортаж с концерта Хора Пятницкого.

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1911 году
Хоры СССР
Академические хоры России
Исполнители русских народных песен
Культура Воронежской области